Чарльз Браун (; , Онарга — , Онарга) — американский игрок в рокки, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Браун в турнире одиночек выиграл три партии и столько же проиграл. В итоге он занял третье место и получил бронзовую медаль.

По профессии был ветеринаром.

Примечания

Ссылки 
 Чарльз Браун на sports-reference.com

Крокетчики США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Рокеисты на летних Олимпийских играх 1904 года